Jimmy Hunt peut désigner :
 Jimmy Hunt (1939-), acteur américain ;
 Jimmy Hunt, musicien rock montréalais.